La serina/treonina-proteína quinasa 1 rica en leucina es una enzima que en los humanos está codificada por el gen LRRK1.

Referencias 

Genes del cromosoma 15